Открытый чемпионат России сезона 2012/2013 годов — XXII чемпионат России по волейболу в мужской Суперлиге проходил с 29 сентября 2012 года по 13 мая 2013 года с участием 14 российских команд и двух коллективов из ближнего зарубежья — харьковского «Локомотива» и солигорского «Шахтёра».

Предварительный этап 
На предварительном этапе команды разделены на две группы — Синюю и Красную. Каждая команда провела 22 матча, встретившись два раза (дома и на выезде) с соперниками по своей группе и по одному разу с представителями другой группы. 12 коллективов вышли в плей-офф, причём занявшие 3—6-е места в Синей и Красной зонах начали играть на выбывание со стадии 1/8 финала, а команды, занявшие 1-е и 2-е места, — с четвертьфинала. Шесть российских команд, не попавших в плей-офф и проигравших в 1/8 финала, провели двухкруговой турнир за право остаться в Суперлиге (плей-аут).

29 сентября в Казани состоялся матч за Суперкубок России на призы заслуженного мастера спорта Георгия Григорьевича Мондзолевского. Во второй раз подряд за трофей боролись чемпион страны казанский «Зенит» и обладатель Кубка России новосибирский «Локомотив», но впервые результат встречи за Суперкубок зачтён за результат 1-го тура чемпионата России.

Синяя группа

Турнирная таблица

Лидеры

Красная группа

Турнирная таблица

Лидеры

Результаты матчей

Финальный этап

Плей-офф

1/8 финала 
2 и 5 апреля

 «Урал» — «Локомотив» (Харьков) — 2—0
 1-й матч. Уфа. 3:0 (25:22, 25:23, 25:17)
 2-й матч. Харьков. 3:1 (25:11, 20:25, 25:23, 26:24)
 «Динамо» (Краснодар) — «Кузбасс» — 0—2
 1-й матч. Краснодар. 1:3 (18:25, 13:25, 25:23, 17:25)
 2-й матч. Кемерово. 2:3 (23:25, 20:25, 25:22, 25:23, 11:15)

 «Белогорье» — «Динамо» (Москва) — 2—0
 1-й матч. Белгород. 3:0 (25:22, 25:13, 25:16)
 2-й матч. Москва. 3:1 (25:18, 25:23, 23:25, 25:13)
 «Искра» — «Газпром-Югра» — 0—2
 1-й матч. Одинцово. 1:3 (20:25, 25:21, 22:25, 22:25)
 2-й матч. Сургут. 0:3 (18:25, 18:25, 20:25)

1/4 финала 
13, 14, 17, 18 и 21 апреля

 «Зенит» — «Кузбасс» — 3—1
 1-й матч. Казань. 3:0 (25:20, 25:14, 25:22)
 2-й матч. Казань. 3:0 (25:15, 25:15, 25:18)
 3-й матч. Кемерово. 1:3 (20:25, 18:25, 25:19, 19:25)
 4-й матч. Кемерово. 3:0 (25:17, 25:22, 25:13)
 «Губерния» — «Газпром-Югра» — 3—0
 1-й матч. Нижний Новгород. 3:0 (25:22, 25:19, 25:19)
 2-й матч. Нижний Новгород. 3:0 (25:21, 25:16, 25:17)
 3-й матч. Сургут. 3:1 (25:20, 25:14, 22:25, 25:20)

 «Локомотив» (Новосибирск) — «Белогорье» — 2—3
 1-й матч. Новосибирск. 3:1 (22:25, 25:18, 25:18, 25:14)
 2-й матч. Новосибирск. 3:0 (25:22, 25:22, 25:14)
 3-й матч. Белгород. 0:3 (22:25, 18:25, 20:25)
 4-й матч. Белгород. 1:3 (23:25, 19:25, 25:21, 17:25)
 5-й матч. Новосибирск. 0:3 (18:25, 21:25, 22:25)
 «Факел» — «Урал» — 1—3
 1-й матч. Новый Уренгой. 3:1 (25:22, 25:21, 23:25, 25:16)
 2-й матч. Новый Уренгой. 1:3 (26:24, 23:25, 23:25, 21:25)
 3-й матч. Уфа. 1:3 (25:21, 23:25, 20:25, 18:25)
 4-й матч. Уфа. 2:3 (25:21, 21:25, 25:15, 23:25, 10:15)

1/2 финала 
25, 26, 29 и 30 апреля

 «Зенит» — «Белогорье» — 1—3
 1-й матч. Казань. 2:3 (25:23, 16:25, 27:25, 16:25, 11:15)
 2-й матч. Казань. 3:2 (27:29, 25:18, 15:25, 25:18, 15:12)
 3-й матч. Белгород. 1:3 (26:24, 16:25, 17:25, 18:25)
 4-й матч. Белгород. 1:3 (25:20, 18:25, 18:25, 16:25)

 «Губерния» — «Урал» — 1—3
 1-й матч. Нижний Новгород. 3:0 (30:28, 25:19, 27:25)
 2-й матч. Нижний Новгород. 1:3 (20:25, 25:27, 25:22, 19:25)
 3-й матч. Уфа. 1:3 (26:28, 25:23, 13:25, 18:25)
 4-й матч. Уфа. 0:3 (22:25, 16:25, 24:26)

Матчи за 5—8-е места 
25, 26, 29 и 30 апреля

 «Локомотив» (Новосибирск) — «Кузбасс» — 3—1
 1-й матч. Новосибирск. 3:0 (25:22, 25:16, 25:20)
 2-й матч. Новосибирск. 3:0 (25:19, 25:21, 25:18)
 3-й матч. Кемерово. 2:3 (23:25, 22:25, 25:13, 25:23, 7:15)
 4-й матч. Кемерово. 3:1 (20:25, 25:20, 25:19, 25:13)

 «Факел» — «Газпром-Югра» — 3—0
 1-й матч. Новый Уренгой. 3:0 (25:20, 25:23, 25:18)
 2-й матч. Новый Уренгой. 3:0 (25:19, 25:17, 25:13)
 3-й матч. Сургут. 3:1 (25:23, 15:25, 25:20, 25:20)

Матчи за 5-е место 
7 и 8 мая
 «Локомотив» (Новосибирск) — «Факел» — 2—0
 1-й матч. Новосибирск. 3:1 (25:20, 25:22, 16:25, 25:14)
 2-й матч. Новосибирск. 3:1 (25:23, 21:25, 25:23, 25:13)

Матчи за 3-е место 
7 и 10 мая
 «Зенит» — «Губерния» — 2—0
 1-й матч. Казань. 3:0 (25:21, 25:20, 25:14)
 2-й матч. Нижний Новгород. 3:0 (25:23, 25:22, 25:20)

Финал 
7, 8 и 11 мая
 «Урал» — «Белогорье» — 0—3

1-й матч. «Урал» — «Белогорье» — 2:3 (29:27, 25:16, 18:25, 23:25, 12:15)
«Урал»: Максим Пантелеймоненко — 11 (8, 0, 3), Андрей Ащев — 11 (7, 4, 0), Леандро Висото — 25 (23, 1, 1), Павел Абрамов — 14 (12, 0, 2), Алексей Казаков — 1 (1, 0, 0), Мигель Фаласка — 4 (0, 3, 1), Алексей Вербов (либеро), Алексей Самойленко — 1 (0, 1, 0), Владислав Жлоба, Максим Ботин, Алексей Спиридонов — 4 (4, 0, 0), Андрей Максимов.
«Белогорье»: Тарас Хтей — 12 (10, 2, 0), Дмитрий Мусэрский — 22 (14, 5, 3), Георг Грозер — 15 (14, 0, 1), Сергей Тетюхин — 10 (9, 0, 1), Джастин Дафф — 11 (9, 2, 0), Сергей Макаров — 3 (0, 2, 1), Артём Ермаков (либеро), Максим Жигалов — 3 (3, 0, 0), Игорь Кобзарь, Дмитрий Ильиных — 4 (2, 2, 0), Александр Косарев, Леонид Кузнецов.
Время матча — 2:12 (32+24+27+32+17). Очки — 107:108 (атака — 55:61, блок — 9:13, подача — 7:6, ошибки соперника — 36:28).
Уфа. ДС «Динамо». 1500 зрителей.
СМИ: 

2-й матч. «Урал» — «Белогорье» — 2:3 (22:25, 17:25, 25:21, 25:20, 10:15)
«Урал»: Павел Абрамов — 15 (14, 0, 1), Алексей Самойленко — 2 (1, 1, 0), Мигель Фаласка — 3 (2, 1, 0), Алексей Спиридонов — 3 (2, 1, 0), Андрей Ащев — 9 (3, 6, 0), Леандро Висото — 20 (19, 1, 0), Алексей Вербов (либеро), Максим Пантелеймоненко — 10 (7, 0, 3), Владислав Жлоба, Алексей Казаков — 5 (4, 1, 0), Андрей Максимов — 4 (3, 1, 0).
«Белогорье»: Тарас Хтей — 5 (3, 1, 1), Дмитрий Мусэрский — 15 (10, 3, 2), Георг Грозер, Сергей Тетюхин — 10 (7, 1, 2), Джастин Дафф — 6 (4, 1, 1), Сергей Макаров — 1 (0, 1, 0), Артём Ермаков (либеро), Максим Жигалов — 20 (18, 2, 0), Дмитрий Ильиных — 18 (14, 4, 0), Антон Фоменко — 1 (1, 0, 0), Леонид Кузнецов, Игорь Кобзарь — 4 (1, 1, 2), Александр Косарев.
Время матча — 2:06 (28+25+29+27+17). Очки — 99:106 (атака — 55:58, блок — 12:14, подача — 4:8, ошибки соперника — 28:26).
Уфа. ДС «Динамо». 1500 зрителей.
СМИ: 

3-й матч. «Белогорье» — «Урал» — 3:0 (25:18, 25:19, 25:23)
«Белогорье»: Тарас Хтей — 12 (12, 0, 0), Дмитрий Мусэрский — 11 (7, 3, 1), Максим Жигалов — 13 (13, 0, 0), Сергей Тетюхин — 10 (6, 0, 4), Джастин Дафф — 5 (1, 4, 0), Сергей Макаров — 1 (0, 1, 0), Артём Ермаков (либеро), Антон Фоменко, Александр Косарев, Леонид Кузнецов.
«Урал»: Максим Пантелеймоненко — 6 (5, 0, 1), Андрей Ащев — 2 (1, 1, 0), Леандро Висото — 12 (11, 0, 1), Павел Абрамов — 4 (3, 1, 0), Алексей Казаков — 8 (2, 3, 3), Мигель Фаласка, Алексей Вербов (либеро), Максим Ботин, Алексей Спиридонов — 4 (3, 0, 1), Владислав Жлоба — 1 (1, 0, 0), Андрей Максимов — 5 (4, 0, 1).
Время матча — 1:23 (25+27+31). Очки — 75:60 (атака — 39:30, блок — 8:5, подача — 5:7, ошибки соперника — 23:18).
Белгород. ДС «Космос». 5275 зрителей.
СМИ:

Плей-аут 
Занявшая 14-е место «Искра» впервые в истории выбыла из Суперлиги. «Прикамье» добилось права сыграть серию матчей до двух побед с командой «Динамо-ЛО», ставшей второй в первенстве высшей лиги «А».

Переигровка 
10 и 13 мая
 «Прикамье» — «Динамо-ЛО» — 2—0
 1-й матч. Пермь. 3:1 (25:16, 25:20, 21:25, 25:20)
 2-й матч. Сосновый Бор. 3:2 (20:25, 25:22, 19:25, 25:16, 15:10)

Итоговое положение 
Вследствие отказа от участия в еврокубках «Урала» его место в Лиге чемпионов-2013/14 предоставлено «Зениту», а действующий победитель турнира новосибирский «Локомотив» выступит в следующем розыгрыше благодаря wild card.

Составы 
 «Белогорье»: Дмитрий Мусэрский — 36 матчей, 143 партии / 574 очка (396 в атаке, 108 на блоке, 70 с подачи); Артём Ермаков — 36, 143; Сергей Макаров — 36, 134 / 47 (14, 30, 3); Тарас Хтей — 34, 128 / 303 (244, 48, 11); Георг Гроцер — 34, 121 / 540 (423, 65, 52); Александр Косарев — 34, 90 / 45 (31, 10, 4); Максим Жигалов — 33, 86 / 153 (121, 20, 12); Сергей Тетюхин — 26, 89 / 199 (151, 18, 30); Дмитрий Ильиных — 24, 65 / 184 (152, 22, 10); Леонид Кузнецов — 22, 59 / 55 (25, 28, 2); Руслан Ханипов — 20, 58 / 87 (58, 24, 5); Джастин Дафф — 17, 63 / 111 (69, 37, 5); Игорь Кобзарь — 15, 31 / 12 (2, 4, 6); Антон Фоменко — 14, 40 / 68 (49, 12, 7); Лукас Кампа — 10, 23 / 7 (3, 3, 1); Никита Ерёмин — 6, 7; Вадим Хамутцких — 4, 6; Андрей Андреев — 2, 2; Александр Сафонов — 1, 1; Вадим Ожиганов — 1, 1. Главный тренер — Геннадий Шипулин.
 «Урал»: Андрей Ащев — 35, 139 / 324 (187, 122, 15); Алексей Вербов — 34, 135; Мигель Анхель Фаласка — 34, 132 / 102 (53, 36, 13); Павел Абрамов — 33, 128 / 274 (239, 19, 16); Алексей Казаков — 32, 115 / 174 (110, 38, 26); Владислав Жлоба — 31, 69 / 11 (7, 2, 2); Алексей Спиридонов — 30, 110 / 460 (407, 29, 24); Леандро Висото — 27, 99 / 470 (405, 36, 29); Алексей Самойленко — 27, 72 / 83 (49, 31, 3); Максим Пантелеймоненко — 26, 83 / 185 (159, 13, 13); Никита Алексеев — 22, 52 / 74 (58, 14, 2); Максим Ботин — 16, 38 / 26 (24, 2, 0); Андрей Максимов — 14, 38 / 119 (99, 8, 12); Роман Степанов — 11, 20; Максим Коршунов — 3, 10 / 4 (4, 0, 0); Руслан Аскеров — 2, 4; Николай Асташкин — 1, 2. Главный тренер — Анджолино Фригони.
 «Зенит»: Николай Апаликов — 31, 119 / 238 (130, 72, 36); Александр Абросимов — 31, 119 / 234 (140, 64, 30); Мэттью Андерсон — 31, 104 / 399 (348, 24, 27); Максим Михайлов — 30, 115 / 543 (451, 37, 55); Валерио Вермильо — 31, 113 / 56 (23, 23, 10); Евгений Сивожелез — 30, 105 / 283 (227, 27, 29); Юрий Бережко — 29, 79 / 145 (130, 12, 3); Иван Демаков — 27, 50 / 10 (5, 5, 0); Владислав Бабичев — 24, 81; Игорь Колодинский — 24, 48 / 16 (7, 3, 6); Алексей Обмочаев — 23, 57; Алексей Черемисин — 21, 36 / 63 (55, 5, 3); Виталий Матыченко — 3, 3; Виктор Полетаев — 2, 3 / 3 (2, 1, 0); Лоран Алекно — 1, 1. Главный тренер — Владимир Алекно.
 «Губерния»: Евгений Петропавлов — 30, 106; Никита Лямин — 30, 96 / 156 (91, 49, 16); Николай Павлов — 29, 103 / 572 (519, 23, 30); Алексей Остапенко — 28, 99 / 271 (181, 53, 37); Милош Никич — 28, 98 / 266 (216, 33, 17); Андрей Дранишников — 28, 88; Максим Шульгин — 28, 78 / 28 (7, 15, 6); Игорь Тюрин — 26, 60 / 91 (76, 8, 7); Микко Эско — 25, 84 / 68 (34, 24, 10); Олег Сычёв — 23, 56 / 79 (57, 19, 3); Сергей Савин — 22, 65 / 169 (143, 20, 6); Сергей Егоров — 20, 43 / 40 (32, 6, 2); Игорь Шулепов — 18, 45 / 103 (74, 17, 2); Николай Леоненко — 7, 25 / 38 (30, 7, 1); Илья Свидлов — 2, 2. Главный тренер — Пламен Константинов.
 «Локомотив» (Новосибирск): Артём Вольвич — 33, 122 / 284 (171, 87, 26); Валентин Голубев — 33, 118; Денис Бирюков — 33, 115 / 371 (279, 50, 42); Маркус Нильссон — 33, 111 / 522 (441, 33, 48); Филипп Воронков — 32, 95 / 83 (63, 10, 10); Александр Гуцалюк — 31, 113 / 225 (128, 69, 28); Александр Бутько — 28, 103 / 90 (35, 36, 19); Илья Жилин — 28, 78 / 166 (132, 12, 22); Лукаш Дивиш — 21, 77 / 214 (178, 26, 10); Андрей Зубков — 15, 32 / 23 (6, 13, 4); Константин Сиденко — 15, 21; Николай Леоненко — 10, 18 / 26 (25, 1, 0); Вячеслав Махортов — 8, 16 / 26 (19, 6, 1); Игорь Шулепов — 4, 4 / 5 (4, 0, 1); Константин Осипов — 3, 3; Иван Комаров — 2, 2. Главный тренер — Андрей Воронков.
 «Факел»: Андрей Титич — 31, 114 / 220 (164, 38, 18); Владимир Мельник — 31, 112 / 406 (344, 43, 19); Лукаш Жигадло — 30, 114 / 86 (38, 35, 13); Александр Соколов — 29, 94; Владимир Шишкин — 29, 85; Виталий Мосов — 27, 97 / 186 (112, 58, 16); Константин Бакун — 26, 100 / 498 (425, 41, 32); Ален Рока — 26, 69 / 88 (54, 23, 11); Антон Асташенков — 23, 85 / 168 (112, 46, 10); Алексей Сычёв — 19, 45 / 24 (15, 8, 1); Михаил Бекетов — 16, 33 / 96 (88, 8, 0); Александр Крицкий — 15, 60 / 141 (90, 37, 14); Олег Самсонычев — 15, 28 / 6 (1, 4, 1); Дмитрий Красиков — 11, 28 / 64 (48, 7, 9); Дмитрий Волков — 3, 3. Главный тренер — Фердинандо де Джорджи.
 «Газпром-Югра»: Тодор Алексиев — 30, 110 / 367 (315, 40, 12); Артём Смоляр — 30, 108 / 215 (120, 69, 26); Теодор Тодоров — 30, 106 / 261 (152, 99, 10); Сергей Шульга — 29, 80 / 32 (13, 13, 6); Дмитрий Леонтьев — 28, 91 / 69 (46, 7, 16); Алексей Родичев — 27, 99 / 384 (326, 37, 21); Артём Хабибуллин — 27, 69 / 33 (18, 10, 5); Антон Мысин — 24, 86 / 280 (229, 29, 22); Сергей Снегирев — 22, 78; Антон Грачков — 18, 43 / 3 (0, 0, 3); Владимир Пархута — 18, 38 / 30 (20, 1, 9); Алексей Кабешов — 12, 41; Максим Проскурня — 9, 21 / 19 (12, 7, 0); Сергей Баранов — 7, 19 / 33 (24, 5, 4); Виктор Белов — 3, 7; Никита Лучин — 1, 1; Александр Гончаров — 1, 1. Главный тренер — Андрей Толочко (до 20-го тура), Рафаэль Хабибуллин.
 «Кузбасс»: Бьёрн Андре — 32, 128 / 423 (348, 35, 40); Самуэль Туиа — 32, 126 / 354 (293, 28, 33); Павел Мороз — 31, 113 / 542 (464, 47, 31); Константин Ушаков — 31, 105 / 32 (5, 15, 12); Константин Порошин — 27, 103 / 203 (123, 68, 12); Сергей Багрей — 26, 58 / 28 (10, 10, 8); Михаил Щербаков — 25, 102 / 163 (93, 62, 8); Алексей Липезин — 23, 70; Антон Дубровин — 23, 38 / 35 (28, 3, 4); Вячеслав Тарасов — 22, 52 / 112 (92, 14, 6); Евгений Галатов — 20, 67; Вячеслав Кургузов — 17, 42 / 24 (21, 2, 1); Илья Пархомчук — 16, 46 / 50 (33, 14, 3); Дмитрий Шестак — 16, 44 / 28 (18, 8, 2). Главный тренер — Денис Матусевич.
 «Динамо» (Москва): Дмитрий Щербинин — 32, 119 / 225 (122, 85, 18); Сергей Гранкин — 32, 119 / 90 (33, 40, 17); Александр Кривец — 32, 117 / 266 (160, 62, 44); Павел Круглов — 30, 115 / 498 (440, 43, 15); Александр Маркин — 26, 97 / 265 (216, 28, 21); Валентин Безруков — 25, 62 / 27 (8, 10, 9); Хачатур Степанян — 24, 77 / 1 (1, 0, 0); Петер Вереш — 23, 82 / 284 (243, 31, 10); Бартош Курек — 23, 74 / 249 (209, 23, 17); Григорий Афиногенов — 23, 55 / 73 (53, 16, 4); Роман Брагин — 22, 66; Леонид Щадилов — 17, 48 / 79 (53, 22, 4); Семён Полтавский — 12, 34 / 35 (31, 1, 3); Александр Болдырев — 11, 19 / 39 (32, 3, 4); Николай Харитонов — 8, 13 / 12 (10, 2, 0); Егор Попов — 4, 9 / 23 (23, 0, 0); Илья Никитин — 3, 6 / 11 (9, 2, 0); Павел Панков — 2, 4. Главный тренер — Юрий Чередник, и. о. Олег Антонов (в плей-аут).
 «Динамо» (Краснодар): Марлон — 34, 137 / 88 (39, 19, 30); Василий Носенко — 34, 131 / 322 (272, 42, 8); Станислав Ерёмин — 34, 121 / 310 (249, 30, 31); Александр Янутов — 33, 132; Александр Мочалов — 32, 122 / 437 (365, 45, 27); Сергей Червяков — 32, 112 / 201 (120, 67, 14); Сергей Андриевский — 30, 78; Сергей Хорошев — 26, 87 / 139 (84, 37, 18); Факундо Конте — 25, 86 / 234 (195, 25, 14); Владимир Хильченко — 23, 63 / 96 (64, 29, 3); Денис Чаус — 20, 63 / 119 (88, 24, 7); Артём Зеленков — 19, 47; Антон Ботин — 17, 44 / 93 (71, 7, 15); Роман Яковлев — 11, 36 / 137 (122, 9, 6); Денис Земчёнок — 6, 24 / 65 (55, 6, 4). Главный тренер — Юрий Маричев.
 «Грозный»: Дмитрий Ковыряев — 32, 119; Артём Тохташ — 32, 98 / 198 (126, 61, 11); Илья Андрианов — 31, 102 / 184 (122, 57, 5); Сергей Антипкин — 30, 113 / 138 (61, 34, 43); Евгений Мосолкин — 30, 93 / 125 (85, 36, 4); Макар Бестужев — 29, 105 / 363 (335, 22, 6); Денис Шипотько — 28, 107 / 392 (346, 23, 23); Михаил Костюхин — 27, 56 / 3 (2, 0, 1); Дмитрий Барсук — 19, 33 / 39 (34, 3, 2); Сергей Рыков — 16, 56 / 193 (162, 8, 23); Иса Арсабиев — 14, 23 / 10 (7, 2, 1); Джеффри Птак — 11, 39 / 148 (136, 8, 4); Александр Шадинов — 5, 11 / 17 (12, 2, 3). Главный тренер — Арсен Кириленко.
 «Ярославич»: Инал Тавасиев — 32, 103 / 193 (128, 58, 7); Дмитрий Кириченко — 31, 117; Игорь Филиппов — 31, 102 / 213 (112, 73, 28); Алексей Плужников — 31, 96 / 215 (174, 17, 24); Андрей Колесник — 31, 94 / 323 (273, 21, 29); Игорь Юдин — 27, 96 / 224 (201, 13, 10); Павел Зайцев — 27, 78 / 48 (31, 12, 5); Антон Куликовский — 27, 76 / 156 (129, 17, 10); Константин Пятак — 26, 61 / 77 (50, 15, 12); Александр Иванов — 21, 52 / 25 (16, 8, 1); Егор Логунов — 20, 47 / 101 (89, 10, 2); Вадим Хамутцких — 18, 57 / 37 (22, 10, 5); Марко Боич — 17, 55 / 214 (179, 24, 11); Игорь Тисевич — 11, 27 / 1 (0, 0, 1); Виталий Журов — 9, 23; Илья Чибиров — 9, 14 / 1 (1, 0, 0); Анатолий Межоннов — 4, 9 / 16 (13, 1, 2); Никита Вишневецкий — 1, 1. Главный тренер — Сергей Чабан.
 «Прикамье»: Павел Захаров — 32, 108 / 239 (173, 30, 36); Дмитрий Ковалёв — 31, 114 / 143 (54, 48, 41); Иван Козицын — 31, 113 / 202 (145, 50, 7); Александр Коннов — 30, 87 / 228 (191, 24, 13); Александр Ковалёв — 29, 94 / 283 (231, 34, 18); Сергей Никитин — 28, 79 / 66 (43, 9, 14); Юрий Фомин — 27, 95; Вадим Лихошерстов — 25, 94 / 291 (178, 92, 21); Владимир Якимов — 24, 51 / 135 (115, 8, 12); Алексей Карпенко — 22, 78 / 201 (170, 19, 12); Антон Андреев — 15, 33 / 43 (31, 11, 1); Александр Царёв — 13, 39; Владимир Съёмщиков — 11, 24 / 25 (16, 5, 4); Дмитрий Козлов — 8, 12 / 1 (1, 0, 0); Роман Буланов — 3, 3. Главный тренер — Владимир Путин.
 «Искра»: Константин Лесик — 34, 121 / 98 (42, 39, 17); Роман Мартынюк — 32, 120; Алексей Кулешов — 31, 122 / 266 (158, 98, 10); Аркадий Козлов — 31, 101 / 167 (106, 31, 30); Денис Калинин — 30, 117 / 342 (282, 37, 23); Роман Данилов — 28, 82 / 189 (158, 6, 25); Сергей Бурцев — 27, 84 / 190 (161, 16, 13); Александр Богомолов — 27, 74 / 60 (37, 20, 3); Александр Березин — 26, 65 / 52 (39, 11, 2); Валерий Комаров — 25, 89; Гэвин Шмитт — 23, 90 / 455 (403, 26, 26); Элви Контрерас — 22, 83 / 283 (253, 21, 9); Рафаэл Редвиц — 11, 41 / 31 (19, 6, 6); Валентин Стрильчук — 11, 25 / 10 (5, 4, 1); Роман Яковлев — 10, 17 / 19 (15, 3, 1); Сергей Рохин — 6, 11 / 7 (7, 0, 0); Олег Центалович — 1, 1 / 3 (3, 0, 0). Главный тренер — Роберто Сантилли (до 19-го тура), и. о. Томазо Тотоло.
 «Локомотив» (Харьков): Дмитрий Терёменко — 24, 97 / 192 (121, 39, 32); Николай Рудницкий — 23, 92 / 195 (127, 44, 24); Евгений Капаев — 23, 63 / 110 (88, 14, 8); Денис Фомин — 23, 94; Сергей Тютлин — 22, 88 / 520 (450, 41, 29); Ян Ерещенко — 22, 76 / 194 (167, 18, 9); Владимир Иванов — 21, 68 / 165 (139, 18, 8); Дмитрий Сторожилов — 20, 44 / 27 (9, 17, 1); Константин Рябуха — 16, 36 / 12 (3, 9, 0); Владимир Татаринцев — 15, 44 / 26 (19, 2, 5); Юрий Томин — 13, 26 / 54 (49, 3, 2); Филипп Гармаш — 12, 29; Лукас Кампа — 10, 32 / 23 (10, 10, 3); Франк Депестель — 9, 40 / 35 (17, 6, 12); Максим Дрозд — 3, 5 / 2 (2, 0, 0). Главный тренер — Юрий Филиппов.
 «Шахтёр»: Онджей Боула — 22, 71 / 44 (9, 25, 10); Андрей Левченко — 21, 70 / 165 (110, 50, 5); Павел Авдоченко — 21, 70 / 165 (110, 50, 5); Лукаш Кадзевич — 20, 65 / 127 (77, 44, 6); Павел Досевич — 20, 68; Артём Горемыкин — 19, 49 / 15 (5, 6, 4); Эшли Немер — 18, 66 / 172 (149, 12, 11); Александр Симеонов — 18, 55 / 137 (119, 16, 2); Роман Аплевич — 18, 58 / 27 (18, 5, 4); Святослав Миклашевич — 18, 43 / 91 (84, 3, 4); Максим Морозов — 16, 47 / 74 (63, 8, 3); Артур Драпчинский — 13, 27 / 17 (13, 3, 1); Артур Удрис — 12, 36 / 96 (66, 28, 2); Олег Хмелевский — 4, 9 / 19 (15, 2, 2). Главный тренер — Виктор Сидельников.

Курсивом выделены игроки, покинувшие свои команды по ходу сезона.

Самые результативные 

Диагональный «Искры» и сборной Канады Гэвин Шмитт в 1-м туре установил рекорд Суперлиги по результативности в матче, набрав во встрече с «Факелом» 41 очко (34 в атаке при реализации 62 %, 2 на блоке, 5 с подачи). Предыдущее достижение принадлежало россиянину Максиму Михайлову — 40 очков в матче «Факел» — «Ярославич» 27 февраля 2010 года.

Матч звёзд 
Спустя 5 лет Матч звёзд вернулся в Москву. Традиционный праздник волейбола состоялся 22 и 23 февраля в универсальном спортивном зале «Дружба».

В программе первого дня прошли различные конкурсы и мини-матчи по необычному регламенту, в том числе поединок «Пас» — «Атака», в котором команда, составленная из связующих и либеро, обыграла команду, составленную из высоких игроков (25:18, 25:22).

Победителем конкурса на самую сильную подачу второй год подряд стал диагональный «Кузбасса» Павел Мороз (на сей раз с рекордом Матчей звёзд — 126 км/ч), а в конкурсе на лучший атакующий удар приз достался игроку «Белогорья» Дмитрию Мусэрскому.

Во второй день состоялся матч между командами Сергея Тетюхина и Максима Михайлова. В течение нескольких дней капитаны сами выбирали для своих команд игроков, круг которых был определён по результатам голосования болельщиков на интернет-портале «Чемпионат.com», а главными тренерами на этот матч Тетюхин и Михайлов выбрали действующих волейболистов — Вадима Хамутцких и Александра Волкова, которым ассистировали соответственно Геннадий Шипулин и Владимир Алекно. При комплектовании команды Михайлов делал ставку в основном на молодых игроков, Тетюхин — на более опытных.

Матч завершился победой команды Михайлова в четырёх партиях. Во втором сете зрители увидели атаки в исполнении либеро, а в третьем — настоящее «шоу без правил», в ходе которого, в частности, на площадке появлялись трое из четырёх тренеров команд.

Команда Тетюхина — Команда Михайлова — 1:3 (23:25, 21:25, 25:17, 20:25)

Команда Тетюхина: Николай Апаликов — 7, Тарас Хтей — 9, Сергей Гранкин — 4, Висото — 6, Сергей Тетюхин — 8, Андрей Ащев — 7, Алексей Вербов (л) — 1, Владислав Бабичев (л), Денис Бирюков — 4, Валерио Вермильо — 2, Бартош Курек — 3, Юрий Бережко, Сергей Тютлин — 12, Андрей Левченко, Артём Хабибуллин, Тодор Алексиев — 1, Александр Кривец — 3, Вадим Хамутцких, Геннадий Шипулин.
Команда Михайлова: Мэттью Андерсон — 10, Алексей Остапенко — 6, Евгений Сивожелез — 9, Дмитрий Мусэрский — 3, Максим Михайлов — 8, Марлон, Алексей Обмочаев (л) — 2, Валерий Комаров (л), Александр Соколов (л) — 2, Николай Павлов, Павел Мороз — 9, Лукаш Жигадло — 1, Алексей Родичев — 12, Теодор Тодоров — 6, Дмитрий Ильиных — 2, Владимир Алекно — 1.
Судьи: Николай Книжников, Евгений Косяков.

Обзор высшей лиги

Высшая лига «А» 
Соревнование проходило с 27 октября 2012 года по 28 апреля 2013 года в четыре круга спаренными матчами по разъездному календарю. Решением Исполкома Всероссийской федерации волейбола петербургский «Автомобилист» был переведён в высшую лигу «Б», а к соревнованиям в высшей лиге «А» допущен «Динамо-Янтарь».

Турнирная таблица

Результаты матчей

Высшая лига «Б» 
Финальный этап за 1—6-е места

Финальные матчи проходили со 2 по 7 апреля в Красногорске и с 23 по 28 апреля в Барнауле. «Зоркий» и «Кристалл» завоевали право играть в следующем сезоне в высшей лиге «А».

См. также 
 Кубок России по волейболу среди мужчин 2012
 Чемпионат России по волейболу среди женщин 2012/2013

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте Всероссийской федерации волейбола
 Новости, статистика, результаты матчей

Чемпионаты России по волейболу среди мужчин
2012 год в волейболе
2013 год в волейболе